Aubiac ist der Name von Orten in der französischen Region Nouvelle-Aquitaine:

 Gemeinde Aubiac im Département Gironde, siehe Aubiac (Gironde)
 Gemeinde Aubiac im Département Lot-et-Garonne, siehe Aubiac (Lot-et-Garonne)